Baylor peut désigner :

Patronyme 

 Don Baylor (1949-2017), joueur américain de base-ball ;
 Elgin Baylor (1934-2021), joueur américain de base-ball ;
 Hal Baylor (1918-1998), boxeur puis acteur américain.

Toponyme 

 Comté de Baylor, un comté des États-Unis, situé dans l'État du Texas.
 Bears de Baylor, un club omnisports universitaire de l'Université Baylor ;
 Université Baylor, lié au suivant ;
 Baylor College of Medicine, une faculté de médecine et un centre de recherches.
Patronyme anglais